Kriegserklärung Italiens an das Deutsche Reich steht für:

 Kriegserklärung Italiens an das Deutsche Reich (1916), Kriegserklärung vom 27. August 1916
 Kriegserklärung Italiens an das Deutsche Reich (1943), Kriegserklärung vom 13. Oktober 1943